Плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женщин 2021/2022

Плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женщин 2021/22 проходит с 28 марта 2022 года. Пары участников определялись по итогам регулярного сезона 2021/22.

Регламент 
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.Серия 1/4 финала проводится до двух побед по схеме 1+2: 1-я игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» по итогам Регулярного чемпионата, 2-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» по итогам Регулярного чемпионата.Полуфинал — по схеме «1+1+1». Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и при необходимости 5-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 3-я и при необходимости 4-я игра проводятся на площадке команд, указанных вторыми.
Завершится чемпионат Премьер-лиги не позднее 5 мая 2022 года.

Сетка

1/4 финала

УГМК — Спарта энд К — 2—1

Ника — Енисей — 2—1

Динамо (К) — Надежда — 2—0

МБА — Динамо (Но) — 2—0

Полуфинал

УГМК — Ника — 2—0

Динамо (К) — МБА — 2—1

Финальные игры

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Примечания

Ссылки 
 

 2022 год в баскетболе